Je ne suis pas coupable est le titre des œuvres suivantes :
 Je ne suis pas coupable (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1940, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Je ne suis pas coupable (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 2003 ;
 Je ne suis pas coupable, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, diffusé en 2010.